Deux navires de l'United States Navy portent le nom d'USS Abner Read en l'honneur du Lieutenant commander Abner Read : 
 l', un destroyer de la classe Fletcher en service de 1943 à 1944 ;
 l', un destroyer de la classe Gearing prévu pendant la Seconde Guerre mondiale mais annulé au début de sa construction en .

Abner Read